Hošiminh je lahko:
 Hošiminh, največje vietnamsko mesto
 Ho Ši Minh, vietnamski politik